Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1983 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 19 по 20 февраля на катке Кюхвальд в Карл-Маркс-Штадте (ГДР).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные спортивные соревнования в Хемнице
Чемпионаты мира в ГДР
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии